José Romero puede referirse a:

 José María Romero López, pintor español (1815-1880);
 José Rubén Romero, escritor mexicano (1890–1952);
 José Romero Font, médico, procesionista y masón español (1897–1976);
 José Luis Romero, historiador argentino (1909–1977);
 José Romero Escassi, pintor español (1914-1995);
 José Romero Aguirre, arquitecto español (1922-1979);
 José del Patrocinio Romero Jiménez, pintor y poeta español (1935–2006);
 José Luis Romero Robledo, futbolista y entrenador español (1945–);
 José Santos Romero, futbolista y director técnico argentino (1951–); 
 José Manuel Romero-Salazar, periodista español (1964–);
 José Romero Urtasun "Josetxo", futbolista español (1977–);
 José María Romero Poyón "Jose Mari", futbolista español (1978-);
 José Romero, piloto español que compitió en la CART World Series en los años 80.